Davis House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Davis House (Arkansas), NRHP-Nr. 95000271
 Davis House (Arkansas), NRHP-Nr. 82000854
 Davis House (Mississippi), NRHP-Nr. 80002213
 Davis House (New Mexico), NRHP-Nr. 80002531
 Davis House (South Carolina), NRHP-Nr. 83002191
 Davis House (Texas), NRHP-Nr. 83003080